Терезе́ () — село в Малокарачаевском районе Карачаево-Черкесской Республики. 

Образует муниципальное образование Терезинское сельское поселение, как единственный населённый пункт в его составе.

География 
Село расположено по обоим берегам реки Подкумок, у впадения в него левого притока — Танажуко. Находится в 5 км к западу от районного центра — села Учкекен и в 65 км к юго-востоку от города Черкесск.

История 
Селение было основано в 1921 году, когда первые 10 переселенческих семей переселились из высокогорных аулов — Хурзук, Карт-Джурт и Учкулан, и осели чуть выше аула Старо-Абуковский.

Население

Примечания 

Населённые пункты Малокарачаевского района
Муниципальные образования Малокарачаевского района
Сельские поселения Карачаево-Черкесии